Brouwerij De Fontein (België), een voormalige brouwerij in het Belgische Balegem.
Brouwerij De Fontein (Nederland), een brouwerij in het Nederlandse Stein.